Гвинея — преимущественно аграрная страна, богатая природными ресурсами.

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве занято 76 % трудоспособного населения (2006), оно даёт около 20 % ВВП (2015). Главные потребительские культуры — рис, маниок и кукуруза. Бананы, какао, продукты масличной пальмы, ананасы и арахис идут на экспорт и выращиваются главным образом на плантациях.

Промышленность 
В промышленности занято 24 % трудоспособного населения, она даёт около 37 % ВВП. 

Главная отрасль промышленности — горнодобывающая промышленность, которая почти полностью обеспечивает поступления в государственный бюджет. 

Разведаны огромные и высококачественные месторождения бокситов — Дебели, Фриа, Боке и др, Гвинея располагает 2/3 мировых запасов бокситов. Имеется алюминиевый завод в г.Фриа (принадлежит РУСАЛ), продукция которого идёт на экспорт. 

Имеются месторождения золота, алмазов, железных и урановых руд, меди. Добыча золота обеспечивает 1/5 экспорта. 

Также есть предприятия цементной, текстильной и пищевой промышленности.

Энергетика 
В соответствии с данными UNSD  и EES EAEC  энергетика Гвинеи за 2019 год характеризуется следующими основными показателями. Производство  органического топлива -  5197 тыс. тут. Общая поставка - 7306 тыс. тут. На преобразование на электростанциях и отопительных установках  израсходовано 257 тыс. тут или  3,5  % от общей поставки. Установленная мощность – нетто электростанций -  621 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) - 40,9  % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 59,1 %.  Производство электроэнергии-брутто - 2019  млн. кВт∙ч , в том числе:  ТЭС - 36,6 % , ВИЭ -  63,4 %.  Конечное  потребление  электроэнергии  -    1676 млн. кВт∙ч, из которого: промышленность - 42,6 %, бытовые потребители -  33,9  %, коммерческий сектор и предприятия общего пользования - 23,6 %.  Показатели энергетической эффективности за 2019 год:  душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) - 2507 долларов, душевое (валовое) потребление электроэнергии - 123 кВт∙ч, душевое потребление электроэнергии населением - 42 кВт∙ч. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций - 3187 часов

Транспорт 
Аэропорты
 всего — 16 (2013), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 4
 без твёрдого покрытия — 12

Автомобильные дороги
 всего — 44348 км (2003), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 4342 км
 без твёрдого покрытия — 40006 км

Железные дороги
 всего — 662 км (2014)

Торговля 
 Экспорт: $1,81 млрд (2015)
 Статьи экспорта: бокситы, золото, алмазы, кофе, рыба, сельскохозяйственная продукция
 Партнёры по экспорту: Южная Корея 27 %, Индия 20,9 %, Испания 6,6 %, Ирландия 5,1 %, Германия 4,4 % (2014)
 Импорт: $1,94 млрд (2015)
 Статьи импорта: нефтепродукты, металлы, машины, транспортное оборудование, текстиль, зерно 
 Партнёры по импорту: Китай 18,4 %, Нидерланды 6,6 %, Индия 4,3 % (2014)

Примечания 

Экономика Гвинеи